Майк Поллок (, род. 9 марта 1965 года) — американский актёр озвучивания и дубляжа. Наиболее известен озвучиванием доктора Эггмана в франшизе Sonic the Hedgehog, а также дубляжом различных аниме-фильмов на английский язык и озвучиванием видеоигр.

Карьера 
Майк Поллок работал на радио в северной части штата Нью-Йорк в 1980-х. Он окончил среднюю школу Рослин в 1983 году, где он принимал участие в их театральной группе под названием Королевская Корона игроков (англ. The Royal Crown Players). Когда он вернулся в Нью-Йорк в 1990-х годах, он снялся в некоторых детских видеороликах, аниме и эпизоде Покемона. Его первой ролью в аниме было озвучивание Мита в Ultimate Muscle.

Награды и номинации

Фильмография

Аниме

Мультфильмы

Фильмы

Видеоигры

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Средней школы Рослин
Актёры озвучивания США
Актёры США